Z6 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Z 6 Theodor Riedel, un destroyer de la Kriegsmarine.

Écriture 
 Z6, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner.

Photographie 
 Nikon Z6, un appareil photographique numérique hybride de Nikon.

Transports 
Automobiles
 Oshan Z6, une automobile du constructeur chinois Chang'an Automobile ;
 Panhard Dyna Z6, une version de la Panhard Dyna Z.

Aviation 
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres